Eastman är ett engelskt efternamn. Det kan avse

Personer

 Ben Eastman (1911–2002), amerikansk löpare
 Crystal Eastman (1881–1928), amerikansk förkämpe för kvinnlig rösträtt
 George Eastman (1854–1932), amerikansk uppfinnare och entreprenör inom fotografbranscen
 Linda Eastman McCartney (1941–1998), amerikansk-brittisk fotograf och musiker, hustru till Paul McCartney
 Kevin Eastman (född 1962), amerikansk serieskapare
 Max Eastman (1883–1969), ameriaknsk skribent

Annan verksamhet
 Eastman Chemical Company
 Eastman Kodak
 Eastmaninstitutet

Geografi

Antarktis 

 Mount Eastman,

Kanada 

 Eastman (kommun), Québec, Estrie,

USA 

 Eastman, Georgia, countyhuvudort, Dodge County, 
 Eastman (ort), Wisconsin, Crawford County, 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar